La Fondazione Ekopedia è un organismo non a fini di lucro registrato in Québec la cui missione è di sviluppare e sostenere, in Canada e su internet, i progetti di ecologia sociale affinché essi diventino dei riferimenti come fonti di conoscenze e di savoir-faire necessari per l'applicazione di misure e principi in tema di ecologia.

Collegamenti esterni 
 
 

Politica del Canada